Ayerza puede hacer referencia a:

Personas 

Toribio Ayerza, médico cardiólogo español, emigró a mediados del siglo XIX a Argentina.
Abel Ayerza, médico argentino, hijo de Toribio, descubridor de la Enfermedad de Ayerza, de naturaleza cardiológica.
Josefina Ayerza, escritora y psiconanalista argentina.
Hernán Cullen Ayerza, escultor argentino, abogado y diplomático.
Francisco Ayerza, artista fotográfico miembro fundador de la Sociedad Fotográfica Argentina.
Marcos Ayerza, jugador de rugby argentino.
Inés Ayerza Walker, artista plástica e ilustradora argentina.

Miscelánea 

Enfermedad de Ayerza, afección del aparato circulatorio localizada en la arteria pulmonar.